Dusík může být:

 dusík – chemický prvek, netečný plyn, hlavní součást vzduchu

příjmení osob
 František Josef Dusík (1765 – 1816) – český hudební skladatel
 Gejza Dusík (1907–1988) – slovenský hudební skladatel
 Jan Dusík (1975) – český právník a politik
 Jan Ladislav Dusík (1760–1812) – český hudební skladatel a klavírista
 Michal Dusík (1971) – český sportovní a televizní komentátor